Рыжехвостая мухоловка ()— вид воробьиных птиц из семейства мухоловковых.

Распространение 
Обитают в основном в северных регионах Индийского субконтинента и в некоторых частях юго-западной Индии, но также в отдельных местностях Средней Азии, в том числе на территории Узбекистана и Таджикистана. Эти птицы частично перелётные — среднеазиатские популяции мигрируют в Индию, а те, что обитают в юго-западной Индии вдоль побережья Аравийского моря — в Карнатаку и Кералу. При этом другие популяции остаются в одних и тех же локациях круглый год. От случая к случаю представители вида залетают в другие части Индии.

Описание 
Длина тела 14 см, масса 11—16 г. Оперение у самцов и самок одинаковое.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Пёстрые мухоловки
Животные, описанные в 1838 году
Птицы Азии